Berlindeklarationen (även Berlinförklaringen) kan syfta på:

 Berlindeklarationen (1909) – en teologisk deklaration som fördömer pingströrelsen
 Berlindeklarationen (1945) – ”Förklaring angående Tysklands nederlag och antagandet av högsta myndighet med avseende på Tyskland av regeringarna i USA, Sovjetunionen, Storbritannien och den provisoriska regeringen i den franska republiken”
 Berlinförklaringen (2007) – en deklaration 2007 med anledning av 50-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen
 Berlindeklarationen om det unika i kristen och judisk evangelisation i Europa idag – en teologisk deklaration av Evangeliska Världsalliansen (2008)
 Berlindeklarationen om fri tillgång till kunskap inom naturvetenskaper och humaniora – ett internationellt uttalande om fri tillgänglighet och kunskapstillgänglighet från 2003